Kokořínský důl může znamenat:

 Kokořínský důl (údolí) – údolí Pšovky mezi Rájem a Lhotkou u Mělníka, jádro CHKO Kokořínsko i přírodní rezervace Kokořínský důl
 Kokořínský důl (přírodní rezervace) – zvláště chráněné území zahrnující kromě Kokořínského dolu též přilehlé doly a skalní a lesní komplexy a též oblast severně od Mšena; leží v okrese Mělník a malou částí v okrese Česká Lípa
 Kokořínský Důl – osada a místní část obce Kokořín, ležící v Kokořínském dole